Шрайер () — немецкая фамилия. Происходит от слова «крик» (). Известные носители:

 Шрайер, Вольфганг (1927—2017) — немецкий писатель-фантаст и сценарист.
 Шрайер, Ина (более известна под фамилией Эндер; 1917—2008) — одна из первых женщин-полицейских в Германии, член организации «Красная капелла».
 Шрайер, Петер (1935—2019) — немецкий певец (тенор) и дирижёр.
 Шрайер, Петер () (род. 1953) — автомобильный дизайнер и художник.
 Шрайер, Пол (род. 1970) — американский актёр, который известен ролью Толстого в культовом сериале «Могучие Рейнджеры» (10 сезонов).
 Шрайер Юрген () (род. 1948) — немецкий политик.

См. также 
 Шрейер